Baylis ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Baylis (* 1976), australische Radsportlerin
 Anthony B. Baylis, britischer Chemiker
 Lilian Baylis (1874–1937), britische Theaterleiterin
 Trevor Baylis (1937–2018), britischer Erfinder
 William Baylis (* 1962), US-amerikanischer Segler

Baylis bezeichnet außerdem:
 Baylis (Illinois), Dorf in Illinois, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Bayliss